

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cedar – città della Contea di Smith, Kansas
 Cedar – township della Contea di Osceola, Michigan
Nome di numerosi fiumi statunitensi
 Cedar (fiume Florida)
 Cedar (Iowa), affluente del fiume Iowa 
 Cedar (fiume contea di Antrim, Michigan)
 Cedar (fiume contea di Gladwin, Michigan)
 Cedar (fiume contea di Menominee, Michigan)
 Cedar (fiume Minnesota)
 Cedar (fiume Nebraska)
 Cedar (fiume New York)
 Cedar (fiume Washington)
 Cedar Creek (Dakota del Nord)

Musica 
 Cedar! – album di Cedar Walton del 1967
 Cedar – traccia dell'album Special Herbs, Vols. 7 & 8 di Metal Fingers del 2004

Altri progetti